Collegio elettorale di Budrio – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Budrio – collegio elettorale del Regno d'Italia